Los mosasaurinos (Mosasaurinae) (Gervais, 1853; Williston, 1897) son una subfamilia extinta de mosasáuridos, un diverso grupo de reptiles marinos escamosos del Cretácico Superior.

Russell (1967, pp. 123–124) definió a Mosasurinae diferenciándolos de los otros mosasáuridos de esta forma: "Rostro pequeño presente o ausente anterior a los dientes premaxilares. Catorce o más dientes presentes en el dentario y maxilar. Nervios craneales X, XI y XII dejando una pared lateral en el opistótica a través de dos forámenes. Ningún canal o surco en la superficie del basioccipital o el basiesfenoide para la arteria basilar. Un proceso suprastapedial del hueso cuadrado expandido distalmente. Borde dorsal de la delgada lámina surangular del hueso creciendo en las superficie anterior-posterior del coronoide... Al menos 31, usualmente 42–45 vértebras presacrales presentes. La longitud de la serie presacral excede la de la postsacral, las espinas neurales de las vértebras caudales posteriores se alargan para formar una distintiva aleta. Los elementos apendiculares tienen superficiers articulares suavemente acabadas, el tarso y el carpiano están bien osificados." En su revisión de 1997 de la filogenia de Mosasauroidea, Bell (pp. 293–332) retuvo a Mosasaurinae como un clado, aunque reasignó la tribu nombrada por Russell Prognathodontini a Mosasaurinae y la reconoció como una nueva tribu de mosasaurinos, los Globidensini.

 
Los géneros referibles a Mosasaurinae ("mosasaurinos") han sido hallados en todos los continentes excepto Australia y Suramérica. Este linaje apareció inicialmente en el Turoniense y prosperó hasta la extinción masiva al final del Maastrichtiense. Su rango de tamaño iba desde unos de los mosasaurios más pequeños conocidos (Carinodens, 3–3.5 metros), a taxones de talla media (Clidastes, 6 metros o más), hasta los mayores mosasaurios (Mosasaurus hoffamannii) alcanzando aproximadamente 17 metros de longitud. Muchos géneros de mosasaurinos eran tanto piscívoros como generalistas, alimentándose de peces y otros reptiles marinos, pero un linaje, los Globidensini evolucionaron dientes trituradores especializados, adaptados a una dieta de ammonites y/o tortugas marinas.

Especies y taxonomía
Subfamilia Mosasaurinae
 Dallasaurus
Tribu Mosasaurini (Russell, 1967)
Clidastes (parafilético)
C. liodontus
C. "moorevilensis" (nomen nudum)C. propythonMosasaurus (parafilético)M. hoffmannii (=M. maximus)M. conodonM. dekayiM. missouriensisM. mokoroaMoanasaurusM. mangahouangaeAmphekepubisA. johnsoniLiodon (polifilético)L. ancepsL. sectoriusL. mosasauroidesKourisodonK. puntledgensisPlotosaurini (Russell, 1967)PlotosaurusP. tuckeriP. bennisoniGlobidensini (Bell, 1997)GlobidensG. alabamaensisG. dakotensisCarinodensC. belgicusXenodensX. calminechariPrognathodonP. overtoniP. giganteusP. rapaxP. waiparaensisP. stadtmaniP. solvayiPlesiotylosaurusP. crassidensFilogenia
Cladograma de los mosasaurinos y taxones relacionados modificado del análisis de D.V. Grigoriev, 2013:

Referencias

Bell, G. L. Jr., 1997. A phylogenetic revision of North American and Adriatic Mosasauroidea. pp. 293–332 In Callaway J. M. and E. L Nicholls, (eds.), Ancient Marine Reptiles, Academic Press, 501 pp.
Gervais, P. 1853. Observations relatives aux reptiles fossiles de France. Acad. Sci. Paris Compt. Rendus 36:374–377, 470–474.
Kiernan, C. R., 2002. Stratigraphic distribution and habitat segregation of mosasaurs in the Upper Cretaceous of western and central Alabama, with an historical review of Alabama mosasaur discoveries. Journal of Vertebrate Paleontology 22(1):91–103.
Russell, D. A., 1967. Systematics and morphology of American mosasaurs. Peabody Museum of Natural History, Yale University, Bulletin 23.
Williston, S. W. 1897. Range and distribution of the mosasaurs with remarks on synonymy. Kansas University Quarterly'' 4(4):177–185.

Mosasauridae
Fósiles del Cretáceo